Табатинга:

 Табатинга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Табатинга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Табатинга — бразильский аэропорт, обслуживающий город Табатинга, в штате Амазонас.